Восточноамерика́нская епа́рхия (, ) — епархия Сербской православной церкви на территории штатов США: Флорида, Джорджия, Мэн, Массачусетс, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Северная Каролина, Огайо, Мэриленд, Пенсильвания и Западная Вирджиния.

История 
Епархия образована в мае 1963 году под названием «Восточноамериканская и Канадская», когда ранее единая Американо-Канадской епархия Сербской православной церкви была разделена на 3 епархии.

В 1975 году был основан монастырь Марча, открыто 14 новых приходов, 1 январе 1968 года начал выходить журнал «Path of Orthodoxy: Staza pravoslavlja», ставший в 1980 году официальным изданием СПЦ в США и Канаде. В 1975 году резиденция епископа была перенесена из Кливленда в Эджуэрт, где было построено специальное здание с часовней во имя святителя Никодима, архиепископа Сербского.

26 мая 1983 года из состава епархии были выделены приходы в Канаде, которые вошли в Канадскую епархию с кафедрой в Торонто.

В 1991 году в состав Восночно-Американской епархии вошли православные сербские общины в Южной Америке.

21 мая 2009 года решением Священного Архиерейского Собора Сербской Православной церкви было осуществлено переустройство епархий в Америке, при котором в том числе приходы Американско-Канадской епархии упразднённой Новограчаницкой митрополии, располагавшиеся на территории Восточно-Американской епархии, перешли в её ведение.

26 мая 2011 года решением архиерейского собора Сербской православной церкви приходы в Южной и Центральной Америки были выделены в новую Буэнос-Аиресскую епархию. Резиденция епископа была перенесена в Нью-Йорк и Вашингтон.

В мае 2017 года решением архиерейского собора Сербской православной церкви кафедра Восточно-Американской епархии была перенесена из Уоррена (Нью-Джерси) в Парк-Хиллз (Йонкерс, Нью-Йорк).

Монастыри 
 Монастырь Марча (Ричфилд, Огайо)
 Монастырь святого Марка (Шеффилд Лэйк, Огайо)
 Монастырь Пресвятой Богородицы (Спрингборо, Пеннсильвания)

Епископы 
 Стефан (Ластавица) (13 июля 1963 — 10 мая 1966)
 Савва (Вукович) (1 июня 1967 — 21 мая 1977)
 Христофор (Ковачевич) (18 июня 1978 — 5 октября 1991)
 Митрофан (Кодич) (с 5 октября 1991 — 26 мая 2016)
 Ириней (Добриевич) (с 26 мая 2016)

Примечания

Ссылки 
 http://www.easterndiocese.org/ официальный сайт.
 

 
Епархии Сербской православной церкви
Православные епархии США